Мото Гран-при Каталонии является этапом чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

Победители Мото Гран-при Каталонии

Примечания 

Каталонии